München város lakossága így alakult a történelem folyamán:

¹ Népszámlálás

Életkor szerinti megoszlás (2005) 

Forrás: Müncheni statisztikai hivatal

Vallás 
Bajorország többsége katolikus vallású. Münchenben található a Müncheni és Freisingi Érsekség központja. 2005 decemberében a város 39,5%-a volt katolikus, 14,2%-a evangélikus és 46%-a más felekezetű ill. ateista volt.

2010. május 12. és 16. között rendezik meg a városban a II. Ökumenikus Egyháznapot.

Münchenben 9 700 zsidó él, akiknek egy része Ukrajnából és Oroszországból érkezett.

2005-ben a város iszlám lakosai egy mecset építésébe kezdtek.

München